Schwabenmühle ist ein Orts-, Siedlungsplatz- und Gebäudename:

 Schwabenmühle (Nennslingen), Einöde von Markt Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schwabenmühle (Niedermurach), Siedlungsplatz bei Pertolzhofen, Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwabenmühle (Nürnberg), ehemalige Wassermühle im kreisfreien Nürnberg, Bayern
 Schwabenmühle (Gemeinde Rainbach im Mühlkreis), Siedlungsplatz bei Apfoltern in Markt Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
Schwabenmühle (Rothenburg ob der Tauber), Siedlungsplatz von Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schwabenmühle (Laudenbach), ehemalige Wassermühle im Dorf Laudenbach der Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg